Csia Sándor (1885–1962) orvos
Csia Sándor színész.
Csia Sándor (1894–1946) nyilas politikus